«16 желаний» () — телекомедия студии «Дисней» 2010 года. В главных ролях — Дебби Райан и Жан-Люк Билодо. Режиссёр — Питер Делуиз. Премьера состоялась 25 июня 2010 на канале «Дисней» и 26 июня на Family Channel.

Фильм стал самой популярной программой дня, когда состоялась премьера. Также этот фильм представляет Дебби Райан более взрослой аудитории, чем когда она снималась в «Люкс-жизнь на палубе».

Это также второй фильм студии «Дисней», известный как Disney Channel Original Movie, и второй фильм, произведённый студией «Дисней» совместно с канадским кабельным каналом.

Школа, где снимались некоторые сцены — школа в Лэнгли, Британская Колумбия.
Премьера в Великобритании состоялась в декабре 2010 года.

Сюжет 
На протяжении 8 лет Эбби Дженсен создавала список своих шестнадцати желаний, которые она планирует выполнить в день своего 16-летия. Желания самые разные — встретиться со звездой, иметь модную одежду, полюбить суши, закатить лучшую вечеринку шестнадцатилетия в мире.

Лучший друг Эбби, Джей, влюблён в неё, но не говорит о своих чувствах. А в школе с Эбби постоянно соревнуется бывшая лучшая подруга Джея Криста Кук. У Кристы день рождения в один день с Эбби, и каждый раз она портит ей праздник. Эбби не нравится, что все относятся к ней, как к ребёнку.

И вот в её шестнадцатый день рождения кто-то дарит ей коробку с 16 свечами. Стоит зажечь и задуть свечу с нужным номером — и желание сбывается. Эбби в восторге. А вот Джею с каждым разом все меньше нравится это волшебство. Наконец Эбби загадывает желание, чтобы к ней перестали относиться как к ребёнку. И все меняется. Она понимает, что ей уже не 16 лет, а 21, она взрослая женщина, а её лучший друг не помнит её. И после 12 часов ночи все происходящее нельзя будет изменить.

Все же сумев заставить Джея поверить, что она — его лучший друг, Эбби загадывает верное желание и возвращает все назад. Она мирится с Кристой и узнаёт истинную причину её нелюбви к ней. Также она налаживает отношения с родителями и понимает, как хорошо оставаться ребёнком.

Джей же наконец признаётся ей в своих чувствах.

В ролях 
 Дебби Райан — Эбби Джейсен
 Жан-Люк Билодо — Джей Кеплер
 Анна Мэй Рутледж — Селеста
 Карисса Тайнс — Криста Кук
 Кинан Трейси — Логан Бучанан
 Джоэл Симанде — Джоуи Локхарт
 Кайнан Виб — Майк Дженсен
 Патрик Гилмор — Боб Дженсен
 Кендалл Кросс — Сью Дженсен
 Джесс Райд — Теодор Хоуп
 Бренда Кричлоу — Мисс Даффи
 Патрисия Исаак — продавщица
 Гэри Джонс — директор Смит

Показ 
 После первого показа фильм получил более 5.6 миллионов зрителей. Он стал самой популярной программой в день премьеры.

Показ за границей

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Телефильмы на английском языке
Телефильмы 2010 года
Телефильмы США
Телефильмы Канады
Семейные фильмы Канады
Оригинальное кино канала Disney
Фильмы Канады в жанре фэнтези
Фильмы США в жанре фэнтези
Семейные фильмы США